Натуральне число 714
 714 рік до нашої ери
 714 рік нашої ери